Hutchinson steht für:

 Hutchinson (Name), Familienname
 Hutchinson (Unternehmen), französisches Elastomer-verarbeitendes Unternehmen
 Hutchinson (Verlag), britischer Verlag
 Hutchinson-Trias, ein Symptomkomplex

Hutchinson ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Hutchinson (Arkansas), Ort im Independence County, Arkansas
 Hutchinson (Kansas), Ort im Reno County, Kansas
 Hutchinson (Minnesota), Ort im McLeod County, Minnesota
 Hutchinson (New Jersey), Ort im Warren County, New Jersey
 Hutchinson (Oregon), Ort im Baker County, Oregon
 Hutchinson (Pennsylvania), Ort im Westmoreland County, Pennsylvania
 Hutchinson (West Virginia), Ort im Logan County, West Virginia
 Hutchinson Township, Verwaltungseinheit im McLeod County, Minnesota
 Hutchinson County (South Dakota), Verwaltungseinheit in South Dakota
 Hutchinson (Texas), Verwaltungseinheit in Texas
 Hutchinson River, Fluss in New York

Siehe auch:
 Hutchinson Island (Begriffsklärung)
 Hutchison (Begriffsklärung)